Out of the Box – album di Jade Valerie del 2007
 Out of the Box – album video dei Marillion del 2016